Teufelshöhle kan avse:

 Teufelshöhle (Pottenstein) – en grotta i bergstrakten Frankiska Schweiz i Tyskland
 Teufelshöhle (Steinau) - en grotta som visas för allmänheten